Narciso coronado  puede referirse a:
 el nombre común de la planta Narcissus tazetta; o
 el nombre común de la planta Pancratium maritimum.